Усть-Ха́йрюзово — село в Тигильском районе Камчатского края России. Образует сельское поселение Село Усть-Хайрюзово. Население —  жителя ( год), часть из них — ительмены. Названо по расположению около устья реки Хайрюзова.

Климат

История 
Возникло между 1923 и 1925 годами.

Сельское поселение 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Корякского автономного округа от 2 декабря 2004 года № 365-ОЗ «О наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований Корякского автономного округа».

Население

Экономика 

В селе расположен известный на всю страну бывший рыбоконсервный завод Хайрюзовский РКЗ (выпускал консервированных крабов под маркой «CHATKA»). ООО «Ивнинг Стар», ООО «Дельфин-запад», Общественный фонд возрождения оленеводства и рыболовства в Камчатском крае и родовые общины такие как: РОИ «Курока»,ТСО КМНС «Омакан», РО «Слэч», РО «МЭМ»,  занимающиеся рыболовством и охотой.

Транспорт 
В окрестностях Усть-Хайрюзова находится одноимённый аэропорт местного значения.

Ссылки 
 Населённые пункты Камчатки Пирагис А. П.
 Усть-Хайрюзово на сайте Тигильского района

Примечания 

Населённые пункты Тигильского района
Муниципальные образования Тигильского района
Сельские поселения Камчатского края